

Astronomia 
De Vries – cratere lunare
12650 de Vries – asteroide della fascia principale

Persone 
Ab de Vries – calciatore olandese
Abraham  de Vries – pittore olandese
Adriaen de Vries – scultore olandese
Ali de Vries – velocista olandese
Anita Valen De Vries – ciclista norvegese
Bernard de Vries – attore e attivista olandese
Bob de Vries – pattinatore di velocità su ghiaccio olandese
Dorus de Vries – ex calciatore olandese
Douwe de Vries – pattinatore di velocità su ghiaccio olandese
Ed de Vries – pilota motociclistico olandese
Gerrit de Vries – politico olandese
Gustav de Vries – matematico olandese
Henk de Vries – pilota motociclistico olandese
Hugo de Vries – biologo olandese
Jan de Vries – velocista e calciatore olandese
Jan de Vries – filologo olandese
Jan de Vries – pilota motociclistico olandese, due volte campione mondiale negli anni '70
Jeffry de Vries – pilota motociclistico olandese
Linda de Vries – pattinatrice su ghiaccio olandese
Maarten Gerritsz de Vries – esploratore, cartografo olandese (1589-1647)
Marius De Vries – produttore discografico e compositore britannico
Martin de Vries – ex cestista olandese
Nathalie de Vries – architetto olandese
Nyck De Vries – pilota automobilistico olandese
Piet de Vries – ex calciatore olandese
Rianne de Vries – pattinatrice neozelandese
Robert de Vries – ex calciatore olandese
Ryan De Vries – calciatore neozelandese

Pagine correlate 
 Vries